Bräckebäcktjärnarna kan syfta på en grupp småsjöar i Åre socken och kommun:
Bräckebäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 703780-136255), sjö i Åre kommun
Bräckebäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 703810-136236), sjö i Åre kommun
Bräckebäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 703830-136228), sjö i Åre kommun